Dongkya ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Dongkya-Gruppe, eine Gebirgsgruppe des Himalaya im Norden von Sikkim
 Dongkya La (5495 m), ein Gebirgspass in der Dongkya-Gruppe
 Dongkya Ri (6190 m), Sechstausender in Sikkim